Closure (Nine Inch Nails)
Closure (canção de 78violet)
Clausura (ciência da computação)

Desambiguação